Osoby o tym nazwisku:
 Khemais Jelassi – tunezyjski zapaśnik 
 Nesria Jelassi – tunezyjska judoczka, olimpijka
 Riadh Jelassi – tunezyjski piłkarz